Якимчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Якимчук, Андрей Вячеславович (род. 1968) — российский предприниматель и меценат.
 Якимчук, Вита Николаевна (род. 1980) — украинская лыжница.
 Якимчук, Игорь Зотович (род. 1971) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.
 Якимчук, Любовь Васильевна (род. 1985) — украинская поэтесса, литературный критик, переводчик.
 Якимчук, Николай Алексеевич (род. 1961) — поэт, драматург, издатель.
 Якимчук, Ульян Агафонович (1919—1988) — рабочий Змиёвской ГРЭС имени Г. М. Кржижановского, Харьковская область, Герой Социалистического Труда.